Фордем-роуд:

 Фордем-роуд — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Jerome Avenue Line.
 Фордем-роуд — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Concourse Line.